Ceylan est l'ancien nom de l'île du Sri Lanka.
 Ceylan portugais, est la colonie du Sri Lanka sous le Royaume du Portugal
 Ceylan néerlandais, est la colonie du Sri Lanka sous les Provinces-Unies
 Ceylan britannique, est la colonie du Sri Lanka sous l'Empire britannique

Divers 
 Le Ceylan est une race de chat.
 Le thé Ceylan est une variété de thé noir, cultivé au Sri Lanka.

Patronyme 

 Ebru Uygurtaş, née Ebru Ceylan, une joueuse de volley-ball turque
 Ebru Ceylan, une photographe, scénariste et actrice turque
 Tahir Musa Ceylan, un écrivain turc
 Nuri Bilge Ceylan, un réalisateur de cinéma turc.
Patronyme turc